Horvátország
 Ovčare, falu Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Koszovó
 Ovčare, falu Kosovska Mirtovica községben, a Mitrovicai körzetben